Евгени Кафелников () е руски тенисист, играч на голф и покер.

Роден е в Сочи, Съветска Русия, СССР на 18 февруари 1974 г.

През 1996 г. печели откритото първенство на Франция, а през 1999 г. – Откритото първенство на Австралия. Става олимпийски шампион на сингъл от олимпиадата в Сидни през 2000 г., като побеждава на финала Томи Хаас.

Шампион на Русия по голф (2011). Почетен член на Асоциацията по голф на Русия, първи вицепрезидент и член на Президиума на Асоциацията по голф на Русия.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Спортисти на летните олимпийски игри 2000
Руски спортни функционери
Руски олимпийски шампиони
Руски тенисисти
Съветски тенисисти
Руски спортисти
Покер играчи
Голфъри
Почетни граждани на Сочи
Родени в Сочи